Ottar (Ohthere en vieil anglais) est un aventurier viking du  originaire du Hålogaland.

Ottar organisa plusieurs expéditions maritimes exploratoires à partir du port de Skiringssal, en Norvège. Au Nord-Est, il navigua jusqu'à la mer de Barents, puis atteignit la Mer Blanche et rencontra les Samis. Il poursuivit son aventure jusqu'au Bjarmaland.

Vers 890, il navigua jusqu'en Angleterre où il rencontra le roi du Wessex Alfred le Grand dans sa capitale de Winchester. Celui-ci fit écrire le récit de ses voyages.

Bibliographie

Liens externes 

Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Personnalité norvégienne du IXe siècle
Personnalité viking
Âge des Vikings en Norvège
Explorateur du IXe siècle